Butterwick – miejscowość w Barton-le-Street, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Butterwick – miejscowość w Foxholes, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Butterwick – miejscowość w Kumbrii (Anglia)  
 Butterwick – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Butterwick – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)